Вере́та або рядно́ — вид простирала або покривала з ряднини (останню також звали «вереттям»)
 Верета — одяг з грубої тканини, з ряднини.
 Верета — діалектна назва різнокольорового килиму з грубої вовни.

Прізвище 

 Верета Віталій Іванович ( 1969) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Верета Григорій Степанович ( 1951) — український хоровий диригент, композитор.

Посилання